Váli Ferenc (ritkábban Vály vagy Vaáli, Magyarsók, 1810. szeptember 30. – Pápa, 1882. december 13.) természetrajz-vegytan szakos tanár, tankönyvíró, a pápai tanítóképző megteremtője és első igazgatója.

Élete

Losoncon, Pozsonyban, Komáromban és Pápán tanult. 1833-tól Pápán, 1837-től a komáromi református gimnáziumban tanított, melynek igazgatója is volt. 1839-ben feleségül vette Jókai Esztert, Jókai Mór nővérét, a későbbi nagy írónak gyámja és nevelője lett. 1848-ban kinevezték a Pápai Református Kollégium újonnan megalakuló neveléstani tanszékének élére, a szabadságharc miatt azonban csak egy évvel később foglalhatta el katedráját (a szabadságharcban tüzérként vett részt). Haláláig Pápán tanított, 1876-tól az önálló intézményként működő Tanítóképző első igazgatója lett. Váli hozta létre a kollégium természetrajzi szertárát. Kéziratból tanított, nyomtatásban két tankönyve jelent meg Ásványrajz és Vegytan címmel. Sírja az Alsóvárosi temetőben található, Jókai utcai lakóházán tábla őrzi emlékét.

Művei

 Természetrajz. Első rész. ásványrajz. 156 kőre metszett képpel. Pápa, 1852.
 Vegytan, de a melynek csak egy része jelent meg nyomtatásban.

Rokonsága egyéb hírességekkel

Jegyzetek

Források

Pápai pedagógus lexikon
Veszprém megyei életrajzi lexikon 

Magyar pedagógusok
Magyar tankönyvírók
Szelőceiek
1810-ben született személyek
1882-ben elhunyt személyek